

Новоархангельська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Тамбовська область
 Новоархангельська сільська рада — сільське поселення, Шарлицький район, Оренбурзька область